Сент-Иле́р-сюр-Бене́з () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юго-запад от Орлеана, 55 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 351 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население коммуны с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini